11-й чемпіонат України з футболу був розіграний з 7 липня 2001 року по 11 червня 2002 року. Переможцем став донецький «Шахтар».

Вища ліга

Матч за місце у вищій лізі 
За умовою регламенту команда, що посіла 13-у сходинку, повинна була зустрітись у перехідному матчі з четвертою командою першої ліги.

«Поліграфтехніка» (Олександрія) зберегла за собою право залишитися у вищій лізі.

Перша ліга 

|}

Згідно з рішенням КДК ФФУ від 11 травня 2002 року і АК ФФУ від 6 червня 2002 результат матчу 25-го туру «Борисфен» — «Полісся» (1:2) анульовано і зафіксовано підсумок як −:−.

Команда ЦСКА в першому колі носила назву ЦСКА-2.

Друга ліга

Група А 

|}

Команда «Цементник-Хорда» (Миколаїв) після першого кола знялася зі змагань, а її суперникам в решті матчів зараховано технічні перемоги.

У першому колі команда ФК «Тернопіль» носила назву ФК «Тернопіль-Нива-2».

Група Б 

|}

Команда «Рось» у першому колі носила назву «Рігонда».

Група В 

|}

Див. також 
 Кубок України з футболу 2001—2002

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 11-й чемпионат Украины-2001/02 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 2001–2002 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 XI чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

2001 у футболі
2002 у футболі
Сезони чемпіонатів України з футболу
2001 в українському спорті
2002 в українському спорті